Tjalling Halbertsma of Tsjalling Halbertsma kan verwijzen naar:
 Tsjalling Hiddes Halbertsma, Nederlands schrijver (1792-1852) 
 Tjalling Joostes Halbertsma, Nederlands classicus (1829-1894)
 Tjalling Halbertsma Kzn, Nederlands gynaecoloog, hoogleraar (1841-1898) 
 Tsjalling Eeltsjes Halbertsma, onderwijzer, schrijver en componist (1848-1912) 
 Tjalling Halbertsma, kinderarts (1891-1956) 
 Tjalling Binnert Halbertsma, bankier en politicus (*1957)
 Tjalling Hidde Friso Halbertsma, Nederlands jurist, sociaal antropoloog en schrijver (*1969)

Zie ook 
 Halbertsma, familie (patricisch geslacht).